Das Damendoppel der  US Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Kathy Jordan und Anne Smith. Das Finale bestritten Rosie Casals und Wendy Turnbull gegen Barbara Potter und Sharon Walsh, das Casals und Turnbull in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1982